La Bačka serbe est une région historique de l'Europe située en Serbie (province autonome de Voïvodine) et comprenant :
 le district de la Bačka méridionale ;
 le district de la Bačka occidentale ;
 le district de la Bačka septentrionale.

La Bačka serbe est la partie méridionale de l'ancienne région austro-hongroise de Bács. La partie septentrionale se trouve en Hongrie. Le nom de la région vient de son ancienne capitale médiévale, Bač.

Articles connexes 

 Hongrie méridionale
 Régions de Serbie
 Comitat de Bács-Bodrog
 Bács-Kiskun

Région en Serbie
Géographie de la Hongrie
Région en Croatie